Montreuil har flere betydninger::

 Montreuil, Eure-et-Loir – kommune i departementet Eure-et-Loir
 Montreuil, Pas-de-Calais i lettere hånende dagligsprog ofte kaldet Montreuil-sur-Mer, kommune i departementet Pas-de-Calais
 Montreuil – i dagligsprog ofte kaldet Montreuil-sous-Bois, kommune i departementet Seine-Saint-Denis
 Montreuil, Vendée – kommune i departementet Vendée
 Montreuil, Mayenne – tidligere kommune i departementet Mayenne, indgår nu i Montreuil-Poulay
 Montreuil, Orne – tidligere kommune i departementet Orne, indgår nu i Montreuil-la-Cambe
 Montreuil, Yvelines – tidligere kommune i departementet Yvelines, indgår nu i Versailles
 Montreuil-au-Houlme – kommune i departementet Orne
 Montreuil-aux-Lions – kommune i departementet Aisne
 Montreuil-Bellay – kommune i departementet Maine-et-Loire
 Montreuil-Bonnin – kommune i departementet Vienne
 Montreuil-des-Landes – kommune i departementet Ille-et-Vilaine
 Montreuil-en-Auge – kommune i departementet Calvados
 Montreuil-en-Caux – kommune i departementet la Seine-Maritime
 Montreuil-en-Touraine – kommune i departementet Indre-et-Loire
 Montreuil-Juigné – kommune i departementet Maine-et-Loire
 Montreuil-la-Cambe – kommune i departementet Orne
 Montreuil-l'Argillé – kommune i departementet Eure
 Montreuil-le-Chétif – kommune i departementet Sarthe
 Montreuil-le-Gast – kommune i departementet Ille-et-Vilaine
 Montreuil-le-Henri – kommune i departementet Sarthe
 Montreuil-Poulay – kommune i departementet la Mayenne
 Montreuil-sous-Pérouse – kommune i departementet Ille-et-Vilaine
 Montreuil-sur-Barse – kommune i departementet Aube
 Montreuil-sur-Blaise – kommune i departementet Haute-Marne
 Montreuil-sur-Brêche – kommune i departementet Oise
 Montreuil-sur-Epte – kommune i departementet Val-d'Oise
 Montreuil-sur-Ille – kommune i departementet Ille-et-Vilaine
 Montreuil-sur-Loir – kommune i departementet Maine-et-Loire
 Montreuil-sur-Lozon – kommune i departementet Manche
 Montreuil-sur-Maine – kommune i departementet Maine-et-Loire
 Montreuil-sur-Thérain – kommune i departementet Oise
 Montreuil-sur-Thonnance – kommune i departementet Haute-Marne